Zuidplas (gemeente), een Nederlandse gemeente, samenvoeging van Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle;
Zuidplas (wijk), een woonwijk van Waddinxveen.
Zuidplas (natuurgebied), een natuurgebied bij Roermond
Zuidplaspolder, een droogmakerij in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Zie ook 
 Zuiderplas, een meer in 's-Hertogenbosch.